Moss (Noorwegen), een gemeente en stad in de Noorse provincie Østfold
 Moss FK, een Noorse voetbalclub uit de gelijknamige gemeente en stad in de provincie Østfold
 Moss (Engeland), een dorp in South Yorkshire, Engeland
 Moss (band), een Amsterdamse band op Excelsior Recordings
 Tupolev Tu-126 (NAVO-Codenaam: Moss), een Sovjet-Russisch viermotorig AWACS-toestel

Personen 
 André Moss, een Nederlandse saxofonist
 Carrie-Anne Moss, een Canadese actrice
 Julie Moss, een Amerikaanse triatlete
 Kate Moss, een Brits fotomodel
 Marlow Moss, een Engelse beeldend kunstenares 
 Ronn Moss, een Amerikaanse acteur
 Stirling Moss, een Britse autocoureur
 Elisabeth Moss, een Brits-Amerikaanse actrice